B97 peut faire référence à :
 Bundesstraße 97, une route fédérale allemande reliant Dresde à Schenkendöbern ;
 Virus, cause de maladies classées dans d'autres chapitres, d'après la Classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres